

Persone 
 Fedele De Giorgis – generale italiano
 Giorgio De Giorgis – calciatore e procuratore sportivo italiano

Pagine correlate 
Giorgi
De Giorgio